Hötzelsdorf ist der Ortsname von 

in Deutschland:
 Hötzelsdorf (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Hötzelsdorf (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hötzelsdorf (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

in Österreich:
 Hötzelsdorf (Gemeinde Geras), Katastralgemeinde von Geras, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Hötzelsdorf (Gemeinde Roitham), Ortschaft der Gemeinde Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hötzelsdorf (Gemeinde Vorchdorf), Ortschaft der Gemeinde Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich